Junction puede referirse a:

Junction (Illinois), villa en el condado de Gallatin, estado estadounidense de Illinois.
Junction (Texas),  ciudad en el condado de Kimble, estado estadounidense de Texas.
Junction (Utah), localidad del condado de Piute, estado de Utah, Estados Unidos.
Municipio de Junction (condado de Greene, Iowa), Estados Unidos.
Municipio de Junction (condado de Osage, Kansas), Estados Unidos.
Junction Boulevard (línea Flushing), estación en la línea Flushing del Metro de Nueva York.
Junction NTFS, enlace simbólico de los sistemas UNIX. 
Lost Junction, película de 2003.